Evergreen Shores ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evergreen Shores (Michigan), im Schoolcraft County
 Evergreen Shores (New Jersey), im Ocean County
 Evergreen Shores (Virginia), im York County